Arli steht für
 Arli (Fluss), Fluss in Burkina Faso 
 Nationalpark Arly in Burkina Faso

Siehe auch:
 Arlie
 Arly